Kokotte (frz. cocotte, kindersprachlich ‚Henne, Hühnchen‘, zu französisch coq ‚Hahn‘) bezeichnet:
 Kokotte (Topf), feuerfester Schmortopf zum Braten und Backen
 leichtes Mädchen oder elegante Halbwelt-Dame im 19. Jahrhundert, siehe Prostitution

Siehe auch:

 Kokott
 Kokot